Parker Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Parker Peak (bergstopp i Antarktis, lat -72,30, long -97,40), 
 Parker Peak, Östantarktis, 
 Parker Peak, Västantarktis (nord), 

Robotskapade Antarktisförgreningar